Barsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Barsjön, Skåne, sjö i Hässleholms kommun, 
Barsjön, Västergötland, sjö i Lilla Edets kommun, 
Barsjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun, 
Barsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (3,5 ha)
Norra Barsjön, sjö i Karlstads kommun,  (87,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn